Corynesporascaceae är en familj av svampar. Corynesporascaceae ingår i ordningen Pleosporales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Corynesporascaceae